Перехідни́й реа́ктор — пристрій, призначений для обмеження струму короткого замикання секцій трансформатора при переходах з однієї позиції регулювання на іншу і розділення напруги при роботі електровоза на перехідних положеннях групового перемикача.

Електротехніка